Гайвер () может означать:

 Гайвер (фамилия)
 Гайвер (персонаж) — главный персонаж одноимённых манги, аниме и фильма.
Манга:
 Kyoshoku Soko Guyver, манга-сериал Ёсики Такая выпускаемый с 1985 года.
Фильмы:
 Гайвер, художественный фильм 1991 года.
 Гайвер 2: Тёмный герой, художественный фильм 1994 года.
Аниме:
 Гайвер: Вне контроля (), полнометражный аниме-фильм 1986 года.
 Гайвер (), 12 серийная OVA 1989 года.
 Гайвер (), 26 серийное аниме 2005 года.